BEST se može odnositi na:

 Udruženje studenata tehnike Evrope
 Best, Holandija, naselje
 Best (film)